Osoby o tym nazwisku:
 Demetrius O’Mahony – irlandzki arystokrata, wojskowy i dyplomata
 Dermot O’Mahony – katolicki duchowny
 James Joseph O’Mahony – irlandzki arystokrata i wojskowy
 John O’Mahony – irlandzki arystokrata i wojskowy
 Ronayne O’Mahony – irlandzki kierowca wyścigowy
 Thomas Timothy O’Mahony – katolicki duchowny